A BSE a legeredményesebb női kosárlabda szakosztály a maga 21-szeres bajnoki sikerével és 12 kupagyőzelmével egyaránt. 1913-ban alapították, 1970-ben egyesült a 9-szeres bajnok Közalkalmazottak SE (Budapesti Petőfi) csapatával.

2013-ban az újjáalakult, 16-szoros bajnok MTK csapatával egyesült (mely szintén két csapat, az MTK és a Vörös Meteor fúziójából jött létre 1975-ben, de 1996-ban visszalépett). Az MTK 2015-ben kiesett az élvonalból.

Az 50-es, 60-as években a négy alapító szakosztály többször végzett a dobogó mindhárom helyén (de 1954-ben, 1955-ben és 1962-ben mind 1-4. helyen).

Eredmények (csak BSE)

Magyar bajnokság

1. hely
Közalkalmazottak SE/Petőfi: 9 (1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1954, 1957, 1959)
VTSK/Bástya: 4 (1955, 1957, 1960, 1967)
BSE: 8 (1973, 1974, 1977, 1978, 1979, 1981, 1986, 1988)

2. hely
Közalkalmazottak SE/Petőfi: 2 (1953, 1963)
VTSK/Bástya: 3 (1956, 1968, 1969)
BSE: 7 (1972, 1982, 1983, 1984, 1985, 1995, 1997)

3. hely
Közalkalmazottak SE/Petőfi: 5 (1946, 1957, 1958, 1960, 1961)
BSE/VTSK/Bástya: 2 (1948, 1962)
BSE: 7 (1971, 1975, 1976, 1987, 1996, 1999, 2006)

Magyar kupa

1. hely
Közalkalmazottak SE/Petőfi: 4 (1951, 1952, 1953, 1954)
BSE: 8 (1974, 1976, 1977, 1979, 1982, 1983, 1984, 1995)

2. hely
BSE: 1981, 1988, 1993

Bajnoki helyezések az élvonalban

Az egyesülés előtt (1945–1969)

Az egyesülés után (1970–2013)

Nemzetközi sikerek

Bajnokok Ligája
2. hely: 1979 (Crvena Zvezda – BSE 97–62)

Ronchetti-kupa
1. hely: 1983 (BSE – Szpartak Moszkva 83–81)
2. hely: 1984 (SS Bata Rome – BSE 69–59)
2. hely: 1986 (Gyinamó Novoszibirszk – BSE 81–58)

Források

Budapest sportélete
Magyar kosárlabdacsapatok